Wyspa Caballo – wyspa na Filipinach
 Jezioro Caballo – sztuczne jezioro na rzece Rio Grande
 Caballo – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sierra